Władysław Dybowski (1838–1910) – biolog, autor wielu wartościowych publikacji naukowych na tematy zoologiczne i paleontologiczne, brat Benedykta
 Władysław Dybowski vel Władysław Oulehla-Fuchs (ur. 1892) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, jeden z prekursorów nadań naukowych nad sportowcami
 Władysław Jan Dybowski (1892–1947) – oficer Wojska Polskiego, wiceprezydent Legnicy, ofiara represji stalinowskich, ojciec Konrada

Uwagi

Przypisy